

Toponyme 

 Germantown, un quartier de Philadelphie ;
 Germantown, une ville du Kentucky ;
 Germantown, une ville du Tennessee ;
 Germantown, une ville du Maryland ;
 Germantown, une ville de l'Illinois ;
 Germantown, une ville de l'Ohio ;
 Germantown, une communauté non constituée en municipalité du comté d'O'Brien, en Iowa ;
 Germantown, une ville du comté de Columbia, dans l'État de New York ;
 Germantown, une census-designated place située dans l’État de New York.

Voir aussi 
 Protestation de Germantown, texte de protestation contre l'esclavage
 Bataille de Germantown, bataille de la guerre d'indépendance américaine
 Germantown Cricket Club